Gilbert Chevance (1907-1944), résistant français
 Maurice Chevance (1910-1996), homme politique et résistant français